Jeff Hareema (né le  à Thunder Bay, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1997, il commence sa carrière avec les Sting de Sarnia dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 1998 dans la Ligue nationale de hockey par les Hurricanes de la Caroline en 1 ronde, en . Il passe professionnel avec les Lock Monsters de Lowell dans la Ligue américaine de hockey en 2001.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1997-1998 || Sting de Sarnia || LHO ||63 ||32 ||40 ||72 ||88 ||5 ||4 ||1 ||5 ||10
|- 
|1998-1999 || Sting de Sarnia || LHO ||62 ||31 ||39 ||70 ||113 ||6 ||5 ||1 ||6 ||0
|- 
|1999-2000 || Sting de Sarnia || LHO ||67 ||36 ||41 ||77 ||62 ||7 ||4 ||2 ||6 ||10
|-
|2000-2001 || Cyclones de Cincinnati || LIH ||73 ||17 ||16 ||33 ||42 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0   
|- 
|2001-2002 || Lock Monsters de Lowell || LAH ||76 ||33 ||37 ||70 ||90 ||5 ||2 ||3 ||5 ||2
|-  
|2002-2003 || Hurricanes de la Caroline || LNH ||10 ||3 ||0 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2002-2003 || Lock Monsters de Lowell || LAH ||36 ||15 ||17 ||32 ||25 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2003-2004 || Blues de Saint-Louis || LNH ||22 ||1 ||2 ||3 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2003-2004 || IceCats de Worcester || LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2003-2004 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||41 ||12 ||15 ||27 ||25 ||4 ||0 ||0 ||0 ||9
|-
|2004-2005 || Moose du Manitoba || LAH ||80 ||14 ||30 ||44 ||67 ||14 ||4 ||6 ||10 ||12 
|- 
|2005-2006 || Senators de Binghamton || LAH ||77 ||27 ||47 ||74 ||69 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Senators de Binghamton || LAH ||78 ||36 ||31 ||67 ||75 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|2007-2008 || Lions de Francfort || DEL ||50 ||20 ||21 ||41 ||48 ||12 ||1 ||6 ||7 ||8  
|-
|2008-2009 || Lions de Francfort || DEL ||48 ||18 ||13 ||31 ||53 ||5 ||3 ||0 ||3 ||0 
|- 
|2009-2010 || KHL Medveščak || EBEL ||28 ||7 ||17 ||24 ||26 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || Nottingham Panthers || EIHL ||32 ||19 ||18 ||37 ||36 ||4 ||3 ||4 ||7 ||2 
|-
|2011-2012 || Nottingham Panthers || EIHL || 28 ||13 ||23 ||36 ||49 ||- ||- ||- ||- ||- 

|32 || 4 || 2 || 6 || 6 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en janvier 1980
Naissance à Thunder Bay (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Cyclones de Cincinnati (LIH)
Joueur des Lock Monsters de Lowell
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des IceCats de Worcester
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Frankfurt Lions
Joueur du Sting de Sarnia
Joueur des Nottingham Panthers
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Attaquant de hockey sur glace